Josep Maria Casanovas i Miquel (ca. 1948), pilot d'enduro català 
 Josep Maria Casanovas (periodista), periodista esportiu català